Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Capitale-Nationale

Baie-Saint-Paul

Baie-Sainte-Catherine

Beaupré

Boischatel

Cap-Santé

Château-Richer

Clermont

Deschambault-Grondines

Donnacona

Fossambault-sur-le-Lac

L'Ancienne-Lorette

L'Ange-Gardien

L'Isle-aux-Coudres

La Malbaie

Lac-Beauport

Lac-Delage

Lac-Saint-Joseph

Lac-Sergent

Les Éboulements

Neuville

Notre-Dame-des-Monts

Petite-Rivière-Saint-François

Pont-Rouge

Portneuf

Québec

Rivière-à-Pierre

Saint-Aimé-des-Lacs

Saint-Alban

Saint-Augustin-de-Desmaures

Saint-Basile

Saint-Casimir

Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Saint-Gilbert

Saint-Hilarion

Saint-Irénée

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Joachim

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Marc-des-Carrières

Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Raymond

Saint-Siméon

Saint-Thuribe

Saint-Tite-des-Caps

Saint-Ubalde

Saint-Urbain

Sainte-Anne-de-Beaupré

Sainte-Brigitte-de-Laval

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Sainte-Christine-d'Auvergne

Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans

Sainte-Pétronille

Shannon

Stoneham-et-Tewkesbury

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Capitale-Nationale
 Résultat